Biliwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung Belowzy/Беловцы) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Borschtschiw, siehe Biliwzi (Borschtschiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Biliwzi (Dnister)